Spînu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Doru Spînu (n. 1955), jucător român de polo pe apă.
 Teodor Marius Spînu (n. 1965), politician român.
 Andrei  Spînu (n. 1986), antreprenor și politician moldovean.

Vezi și
 Spânu
 Spinu